Survival – piąty album studyjny holenderskiego zespołu Born From Pain.

Lista utworów 
 "Sound Of Survival" – 4:10
 "State Of Mind" – 2:22
 "Sons Of A Dying World" – 2:56
 "The Wolves Are Loose" – 2:58
 "Never Die" – 3:07. s
 "Final Collapse" – 5:27
 "Endgame" – 2:12
 "Zeitgeist" – 2:29
 "The Hydra" – 2:47
 "Zero Hour" – 2:52
 "Under False Flag" – 2:51

Twórcy 
 Skład zespołu
 Rob Franssen – gitara basowa, śpiew, tekst utworów 1-11, muzyka utworów 6, 8, 10
 Karl Fieldhouse – gitara elektryczna, muzyka utworów 1-5, 7, 9, 11
 Dominik Stammen – gitara elektryczna, muzyka utworów 2-11
 Andries Beckers – śpiew w tle (nie uczestniczył w komponowaniu, od 2008 gitara basowa)
 Roy Moonen – perkusja, pracy przy pre-produkcji płyty, muzyka utworu 1

 Udział innych
 Tue Madsen – produkcja muzyczna, miksowanie, mastering
 Marcel (The Platon) – gościnnie śpiew w utworze "Zeitgeist"
 Scott Vogel (Terror) – gościnnie śpiew w utworze "Zero Hour"
 Jacob Olsen – nagrywanie perkusji i gitar
 Christian Boche – nagrywanie śpiewu
 René Natzel – pomysł i kierunek artystyczny, fotografie

Opis 
 Album został nagrany w studiach Feedback Recording w Aarhus w Danii (perkusja), Wurst Audio w Viersen w Niemczech (śpiew) oraz w Antfarm Studios w Aabyhøj w Danii (gitary), kierowanym przez Tue Madsena, który dokonał miksowania i masteringu. We wrześniu 2008 ujawniono oprawę graficzną albumu, a początku października 2008 został opublikowany do odsłuchania utwór "Sound Of Survival", a światowa premiera była zaplanowana na 3 listopada 2008 nakładem Metal Blade Records, aczkolwiek w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i we Włoszech album ukazał się już 31 października 2008. Zostały zorganizowane wówczas trzy specjalne koncerty z okazji wydania nowej płyty, które zaplanowano w Berlinie (Niemcy) 31 października oraz w Antwerpii (Belgia) i w Brunssum (Holandia) 1 listopada.
 W mediach pojawiła się także inna nazwa płyty, tj. Survival State Of Mind.
 Jest to pierwszy album grupy, na którym wokalistą był dotychczasowy basista grupy, Rob Franssen (na poprzednich płytach za śpiew główny odpowiadał Ché Snelting, który odszedł z zespołu w 2007 celem skupienia się na innych sprawach w życiu).
 Muzykę na albumie w 90% procentach napisali Karl Fieldhouse i Dominik Stammen, zaś teksty utworów napisał Rob Franssen.
 Tekstowo utwory na płycie dotyczą pogarszającej się sytuacji świata, ludzkości i stosunków władzy oraz wyrażają niezadowolenie tym faktem. Na okładce zostały ukazane m.in. piramida, oko, słońce, wąż zjadający własny ogon, a także symbolika masonerii. Stanowiło to nawiązanie do mocarstwa światowych, którymi według zespołu rządzą niejasne gildie, skupiające bogatych i potężnych ludzi, zorganizowane w rodzaj kultu z określonymi zasadami istnienia. 
 Tytuł płyty jest odniesieniem do sytuacji zwykłych ludzi, którzy w ramach społeczeństwa są zmuszeni do tytułowego przetrwania (nie tylko w krajach trzeciego świata, ale też w społeczeństwach świata Zachodu), co zasługuje na podziw w tych realiach. Zgodnie z wypowiedzią członków zespołu, przetrwanie nie odnosi się do sytuacji samego zespołu, mającego w poprzedzającym wydanie płyty czasie kłopoty związane z odejściem wokalisty Ché Sneltinga w 2007 i angażem jego następców. Według nich przetrwanie dotyczy codziennej walki o przetrwanie w wielu poziomach życia na ziemi. W przesłaniu płyty zespół wskazał także na rolę mediów, kontrolowanych przez rząd bądź oligarchów, które w swoich informowaniu są cenzurowane, wskutek czego nie wszystkie treści są ukazywane odbiorcom. Według Roba Franssena album konceptualnie stanowi wezwanie do oporu, do zastanowienia, do walki i jak dotychczas była to najbardziej krytyczna płyta zespołu. Krytyczne stanowisko jest skierowane w stronę rządzących elit, przez który – zdaniem zespołu – jesteśmy okłamywani, okradani i oszukiwani. Muzyka z płyty jest według nich idealną ścieżką dźwiękową do tego. W utworach BFP zachęcano do korzystania z alternatywnych źródeł informacji i szukania prawdy. Na płycie usłyszeć w nich można fragmenty nagrań alternatywnych mediów jako sample. Teksty utworów traktowały również na temat aktualnego kryzysu ekonomicznego (wywołującego wzrost cen, bankructwa firm, utratę miejsc pracy), stanowiły także sprzeciw wobec wzrastającej skali ubóstwa, także w Holandii, oraz rosnącej dysproporcji między bogatymi a biednymi, ubożenia biednych oraz bogacenia się bogatych. Generalnie zawartość płyty w przesłaniu miała charakter krytyczny wobec realiów na świecie i wiadomości przekazywanych ludziom na co dzień. Jednocześnie była zachętą dla słuchaczy do bycia bardziej krytycznym wobec otaczającej rzeczywistości. Teksty stanowią odniesienie do aktualnych i negatywnych sytuacji w codzienności, np. sprzedaży zepsutego mięsa, radioaktywnych śmieci wyładowanych w Afryce, bezsensownych wojen, w których giną dzieci, odmowy pomocy biednym ludziom w szpitalach, otrzymania 480 mld Euro przez bankierów.
 W utworze "Final Collapse" wykorzystano sample z nagraniami wypowiedzi, w tym Alexa Jonesa.
 Teksty utworów napisał Rob Franssen.
 W otwierającym album pt. "Sounds of Survival" można usłyszeć syreny oraz odgłosy wybuchających bomb. Tekst jest wezwaniem do oporu, wołanie o działanie, zachętą dla słuchaczy do walki o to, co jest ukochane. 
 Utwór "State Of Mind" w swoim tekście traktuje o instynkcie przetrwania, który na świecie jest konieczny aby być aktywnym, czasem nawet konieczne jest znoszenie bólu
 Utwór "Sons Of A Dying World" opisuje świat, w którym zło przyćmiewa dobro, w którym należy żyć według nie swoich reguł. W tych okolicznościa następuje utrata nad kontrolą życia i wpadanie w sidła.
 Utwór "The Wolves Are Loose" opisuje panującą elitę władzy, dążącą do wykorzystania świata celem uzyskania całkowitej kontroli. W obliczu tego autor tekstu mówi o spuszczonych wilkach na łowy.
 Utwór "Never Die" stanowi także wezwanie do oporu. W tym przypadku jest mowa o narkotykach i innych produktach konsumpcyjnych, które opanowują człowieka.
 Utwór pt. "Final Collapse" stanowi intro i outro, zawiera wypowiedzi osób w formie sampli, które reprezentowały idee utworu i odpowiadały poglądom muzyków. Opisuje klasę panującą, dążącą do wymazania części ludności świata. Sposobami ku temu mają być tworzone choroby, zatruwane pożywienie, woda, powietrze, albo prowadzone w Chinach technika związana z genetyką, kontrola urodzeń.
 Utwór "Endgame" dotyczy ponownie ludzi władzy, którzy za kulisami prowadzą faktycznie kierują się w stronę nowej ery faszystowskiej.
 Utwór "Zeitgeist" przedstawia sytuację obecną na świecie. Według autora obraz świata wygląda niczym w filmie Matrix, ludzie są złapani w formie sztucznej prawdy, wykreowanej przez rządy, gdzie nikt nie ma powodu by wzniecić rewoltę, gdzie ludzie są zmuszeni do kapitulacji, sprowadzeni do sytuacji, w której są niezdolni do stawienia oporu. W tym świecie media karmią odbiorców kłamstwami, wartości są odwracane. Utwór nosi tytuł w języku niemieckim i dotyczy ducha czasu obecnie w zakresie prawdziwości przekazywanej wiedzy oraz szukania alternatywnych źródeł informacji. W utworze zawarto wypowiedzi osób w formie sampli.
 Utwór "The Hydra" przedstawia elitę władzy, określaną jako tytułowa hydra.
 Utwór "Zero Hour" napisany w świadomości autora, że nie ma już czasu do stracenia. Stanowi zachętę dla słuchacza do czytania, nabrania świadomości, przeszukiwania internetu w celu pozyskania prawdy, bycia aktywnym, zwalczania nowego porządku świata, zwalczania sprawujących władzę. Tytułowa godzina zero ma stanowić początek walki.
 Utwór "Under False Flag" traktuje o operacjach propagandowych, prowadzonych pod tytułową fałszywą flagą.
 W 2008 została uruchomiona przez Roba Franssena strona internetowa pt. Survival State Of Mind, w założeniu stanowiąca miejsce wyrażania krytycznych opinii o władzy (survivalstateofmind.blogspot.com).
 Album był promowany przez teledysk do utworu "Sons of a Dying World" od drugiej połowy listopada 2008. Pod koniec 2008 zespół koncertował na trasie Persistence Tour 2008 wraz z grupami Slapshot, Sick of It All, Heaven Shall Burn, War of Ages, Terror, Energy, Discipline, H2O.
 W grudniu 2008 amerykańska wytwórnia Reaper Records zapowiedziała wydanie singla "Warfare" 7" w lutym 2009.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Albumy muzyczne wydane w roku 2008
Albumy Metal Blade Records